Wissoka bezeichnet

 Vysoká u Jevíčka, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
 Vysoká u Příbramě, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Vysoká (Lešná), Ortsteil von Lešná, Okres Vsetín, Tschechien